

Geografia

Costa Rica 
 Santa Eulalia – distretto del cantone di Atenas

Guatemala 
 Santa Eulalia – comune del dipartimento di Huehuetenango

Italia 
 Sant'Eulalia – frazione di Borso del Grappa

Messico 
 Santa Eulalia – municipalità del Chihuahua

Portogallo 
 Santa Eulália – freguesia di Arouca
 Santa Eulália – freguesia di Elvas
 Santa Eulália – freguesia di Seia
 Santa Eulália – freguesia di Vizela
 Santa Eulália de Arnoso – freguesia di Vila Nova de Famalicão
 Santa Eulália de Rio Covo – freguesia di Barcelos

Spagna 
 Santa Eulalia Bajera – comune de La Rioja
 Santa Eulalia de Gállego – comune dell'Aragona
 Santa Eulalia de Oscos – comune delle Asturie
 Santa Eulàlia de Riuprimer – comune della Catalogna
 Santa Eulàlia de Ronçana – comune della Catalogna
 Santa Eulalia del Campo – comune dell'Aragona
 Santa Eulària des Riu (Santa Eulalia del Río) – comune delle Baleari
 Santa Eulàlia – quartiere di L'Hospitalet de Llobregat (Catalogna)

Persone 
 Eulalia di Barcellona – santa martirizzata nel 303
 Eulalia di Mérida – santa martirizzata nel 304

Altro 
 Santa Eulàlia – stazione della metropolitana di Barcellona